Уральский микрорайон расположен в центре города Стерлитамака. Площадь микрорайона составляет 1,5 км².

История 
На территории Уральского микрорайона находилась степь до начала застройки в 1969 году. Эти первые дома располагаются на проспекте Октября, 3, 5, 11, 13, 17, строится школа №29. Строительство закончили в 1971 году. С того времени в микрорайоне появились два двенадцатиэтажных дома — пр. Октября №9а и пр. Октября 1. Ранее на месте дома №9а был пустырь, занятый лавками (фактически своеобразный минирынок). В 2007-2008 годах появился дом №33 по проспекту Октября.

География 
Границы района:
 северная — проспект Октября;
 южная — железная дорога;
 западная — улица Курчатова;
 восточная — улица Худайбердина.
Поверхность микрорайона ровная. Как и поверхность города, территория микрорайона имеет тенденцию некрутого спуска к рекам Стерля и Ашкадар (в микрорайоне спуск в восточном и южном направлении).

Улицы микрорайона 
 проспект Октября
 Черноморская умЫУН
лица
 улица Курчатова
 улица Худайбердина
 улица Л. Толстого
 улица И. Насыри 
 улица А. Невского

Инфраструктура 
Микрорайон хорошо развит. На его территории расположены:
 средняя школа (ул. Л. Толстого, 9)
 три школы-интерната (2 — для глухонемых детей (ул. Л. Толстого, 7, 11)
 интернат для трудных детей (ул. Имая Насыри, 8)
 профессиональное училище №18 (ул. А. Невского, 27)
 детский сад (пр. Октября, 25)
 Городской дворец культуры (пр. Октября, 35)
 4 парикмахерских (пр. Октября 1, 17, 29, 31)
 4 аптеки (пр. Октября, 9, 17, 31; ул. И. Насыри, 1)
 три футбольных поля (два — на школьном поле школы №29, третье — на стадионе спорткомплекса) и беговая дорожка в 250 метров (при спорткомплексе)
 магазины, спорткомплекс «ОПНХЗ» (пр. Октября, 5а) и банки

Достопримечательности 
 Сквер имени Г. К. Жукова
 Стела «Уральский микрорайон к 235-летию Стерлитамака»
 Аллея ветеранов и труда в сквере Жукова

Микрорайоны Стерлитамака